Коноплянівка — село в Україні, Білокуракинському районі Луганської області;
 Коноплянівка — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці, розташована в селищі міського типу Георгіївка Луганської області.